Улица Фикселя () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Киевская до улицы Жуковского, исторически сложившаяся местность (район) Берёзки. 

Примыкают улицы Васильченко, переулок Фикселя, Подгорная, Николая Михновского, Андрея Карнабеда (Короленко), Гористая.

История 
Называлась улица Жданова — в честь советского партийного и государственного деятеля Андрея Александровича Жданова.

20 марта 1989 года улица получила современное название — в честь командира 14-й гвардейской кавалерийской дивизии (7 апреля 1943 — 28 октября 1943 года) Константина Владимировича Фикселя, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 55.

Застройка 
Улица проложена в северном направлении — в самом начале улица пересекает реку Стрижень, затем пролегает по левому берегу реки Стрижень. Улица расположена в пойме реки Стрижень. Парная и непарная стороны улицы занята усадебной застройкой, частично многоэтажной жилой застройкой (один 5-этажный дом № 52).

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.  
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова